UseModWiki — вики-движок, написанный на языке Perl. Распространяется на условиях лицензии GNU General Public License. UseModWiki хранит страницы не в базе данных, а в обычных файлах. Интерфейс похож на MediaWiki. Создатель — Клиффорд Адамс.

История 
Движок основан на коде AtisWiki, созданном Маркусом Денкером. Использовался в Википедии до 2002 года, когда проект перешел на движок MediaWiki.

AtisWiki, в свою очередь, основывался на CvWiki, который написал Питер Мерел '(Piter Merel)'. CvWiki была первой вики, выпущенной под лицензией GNU, и основана на движке WikiBase, а тот — на оригинальном вики-движке для WikiWikiWeb, созданной в 1994 Уордом Каннингемом.

Впервые движок UseModWiki был установлен на вики Адамса (usemod.com), служившую основой проекта Usenet Модерация (Usemod), запущенном на AtisWiki с 11 октября 1999. Второй вики, использовавшей UseModWiki, была en:MeatballWiki, созданная Адамсом и Сунир-шахом, посвященная интернет-сообществам, на сайте usemod.com 24 апреля 2000 года.

С 15 января 2001 года до начала 2002 года UseModWiki использовался также для запуска Wikipedia. В дальнейшем все языковые разделы Википедии перешли на движок MediaWiki, используемый по сей день.

TheAdjunct, «братский проект» WikiWikiWeb, стартовавший в июле 2005 года, также работает на UseModWiki.

Примечания

Литература 
 

Вики-движки